Jeřáb – szczyt (góra) w paśmie Hanušovickiej vrchoviny, w Czechach;
 Jeřáb – szczyt w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach.
 Jeřáb – część miasta Liberec